Junco de esteras puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juncus conglomeratus;
 el nombre común de la planta Juncus effusus; o
 el nombre común de la planta '''''Typha latifolia.